Theodosios kan henvise til flere artikler:

Kejsere af Rom eller Byzans 
Theodosius I (347-395; "Theodosius den Store"), søn af grev Theodosius
Theodosius 2. (408-450)
Theodosius 3. (715-717)
Theodosius (søn af Maurice) (583/585–602), ældste søn og medkesjer med kejser Maurice

Paver af den koptisk ortodokse kirke 
Pave Theodosius 1. af Alexandria (død 566)
Pave Theodosius 2. af Alexandria (død 742)
Pave Theodosius 3. af Alexandria (død 1300)